Чемпіонат Польщі з футболу 1974  — проводився у 1973—1974 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Рух» (Хожув).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1974
Польща
Польща
1973 у польському спорті
1974 у польському спорті